Antoinette Uys (née en 1976), joueuse de badminton sud-africaine
D.C.H. Uys (1909-1995), homme politique sud-africain
François Uys (1986-), joueur de rugby à XV sud-africain
Jamie Uys (1921-1996), acteur, réalisateur et scénariste sud-africain
Pierre Uys (né en 1976), joueur de rugby à XV sud-africain
Retief Uys (né en 1979), joueur de rugby à XV sud-africain